Snapphanar kan syfta på:

 Snapphanar – det skällsord den svenska staten på 1600-talet använde om stråtrövare, bönder och styrkor som stödde eller deltog på den danska sidan i de Dansk-Svenska krigen
 Snapphanar (film) – en film från 1941
 Snapphanar (miniserie) – en tv-serie från 2006.
 Snapphanar! – den sjunde boken i författaren Kim Kimselius serie om Theo och Ramona
 Snapphaneresan – den elfte boken i serien om Theo och Ramona av Kim Kimselius